Panathinaikos Athen steht für:

 Panathinaikos Athlitikos Omilos, einen griechischen Sportverein
 Panathinaikos Athen (Baseball), die Baseball-Abteilung von Panathinaikos Athlitikos Omilos
 Panathinaikos Athen (Basketball), die Basketball-Abteilung von Panathinaikos Athlitikos Omilos
 Panathinaikos Athen (Fußball), die Fußball-Abteilung von Panathinaikos Athlitikos Omilos
 Panathinaikos Athen (Volleyball), die Volleyball-Abteilung von Panathinaikos Athlitikos Omilos